Сильвен Шоме (, 10 ноября 1963, Мезон-Лаффит, тогда — Сена и Уаза, в настоящее время — Ивелин) — французский аниматор, художник и сценарист.

Биография 
Рисовал с детства. Начал учиться в парижской Высшей школе прикладных искусств, покинул её и закончил Европейскую высшую изобразительную школу в Ангулеме (1987). В 1986 опубликовал свой первый комикс. Работал в рекламе (в том числе, в Великобритании), снимал видеоклипы. В 2004 открыл в Эдинбурге собственную анимационную мастерскую Django Films. В 2005 снял для фильма Париж, я люблю тебя эпизод VII округ. Эйфелева башня.

Произведения

Комиксы 
 Le Secret des libellules (1986)
 Бюг-Жаргаль/ Bug-Jargal (1986, по одноимённому роману Гюго).
 Le Pont dans la vase — Tome 1 : l’anguille (1993)
 Léon la came — Tome 1 (1995, премия Рене Госинни)
 Le Pont dans la vase — Tome 2 : Orlandus (1995)
 Léon la came — Tome 2 : Laid, pauvre et malade (1997)
 Le Pont dans la vase — Tome 3 : Malocchio (1998)
 Léon la came — Tome 3 : Priez pour nous (1998)
 Le Pont dans la vase — Tome 4 : Barthélemy (2003)

Фильмы 
 1990 : Ça va, ça va (видеоклип)
 1992 : Le Champion
 1996 : Старая дама и голуби/La Vieille Dame et les Pigeons (премия МФ анимационного кино в Анси, премия BAFTA, номинация на Оскар, номинация на премию Сезар)
 2003 : Трио из Бельвиля/Les Triplettes de Belleville (премия Сообщества нью-йоркских кинокритиков, Золотая звезда французского кино, премия Джини, премия братьев Люмьер, номинация на Оскар, номинация на премию BAFTA, номинация на премию Сезар, номинация на премию Независимый дух)
 2006 : Париж, я люблю тебя/Paris, je t’aime (эпизод VII округ. Эйфелева башня)
 2010 : Иллюзионист/L’Illusionniste, по незавершённому сценарию Жака Тати (Большая премия европейской киноакадемии)
 2013 : /Attila Marcel
 2015 : Carmen (видеоклип на песню Stromae)

Признание 
Номинант и лауреат многочисленных национальных и международных премий за книги комиксов и анимационные фильмы.

Ссылки 
 На сайте allocine 
 Сайт киностудии Django Films 
 О фильме Иллюзионист 
 Интервью с Сильвеном Шоме 

Мультипликаторы Франции
Художники Франции
Художники комиксов
Лауреаты премии «Сезар»
Лауреаты премии BAFTA
Лауреаты Американской хореографической премии